Весковато (Италия) — коммуна в Италии, регион Ломбардия.
 Весковато (Франция) — коммуна во Франции, департамент Верхняя Корсика.
 Весковато (кантон) — кантон во Франции, департамент Верхняя Корсика.